Miejscowości w USA:
 Bladen – wieś w stanie Nebraska, w hrabstwie Webster
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Bladen (ang. Bladen County) – w stanie Karolina Północna
Dawne nazwy w Polsce:
 Włodzienin (niem. Bladen)